Онидзука — японская фамилия.
 Эллисон Сёдзи Онидзука (,  Онидзука Сё:дзи; 24 июня 1946 — 28 января 1986) — американский астронавт гавайско-японского происхождения, член экипажа взорвавшегося при старте шаттла «Челленджер».
 Одноимённый лунный кратер.
  — манга и аниме-сериал, повествующие о том, как бывший член уличной банды «Онибаку», байкер Онидзука, решил стать самым крутым учителем.
 Дорама, снятая по мотивам манги.